Чемпионат Азии по турецким шашкам 2017 года прошёл в Ташкенте (Узбекистан) с 16 по 21 апреля. Одновременно проводились чемпионаты Азии по международным шашкам среди мужчин и женщин, чемпионат Азии по русским шашкам. В нём приняли участие 22 спортсмена из 4 стран Турнир проводился по швейцарской системе в 7 раундов с классическим контролем времени — 20 минут на партию.

Итоговое положение

Мужчины

Ссылки 
 Результаты Asian Championship 2017 — Turkish, Open Men

2017
шашки турецкие
шашки турецкие
шашки турецкие
Апрель 2017 года
Международные спортивные соревнования в Ташкенте
Международные соревнования по шашкам в Узбекистане